Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2014—2015 — 61-ий чемпіонат Ізраїлю з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Матч всіх зірок

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 basket.co.il

2015
‎Ізраїль
Ізраїль‎